Пётр Самойленко: Самойленко, Пётр Иванович (1936—2017) — российский педагог, член-корреспондент РАО (2005).
 Самойленко, Пётр Михайлович (род. 1977) — российский баскетболист и тренер.